Regno Unito
 Stonehouse – cittadina del Gloucestershire
 Stonehouse – località del Lanarkshire Meridionale